Imię i nazwisko Jonathan Jones nosili lub noszą m.in.:
 Jonathan Jones (ur. 1957) – brytyjski motorowodniak
 Jonathan Jones (ur. 1989) – amerykańsko-meksykański baseballista, olimpijczyk z 2020
 Jonathan Jones (ur. 1991) – amerykański lekkoatleta, kulomiot
 Jonathan Jones (ur. 1999) – barbadoski lekkoatleta, sprinter, olimpijczyk z 2020